Příjmení Wilde nosí více osobností:

 Gabriella Wildeová (* 1989) – anglická herečka a modelka
 Kim Wilde (1960) – britská zpěvačka
 Olivia Wildeová (1984) – britsko-americká herečka
 Oscar Wilde (1854–1900) – britský spisovatel a dramatik irského původu
 Oscar Wilde (film) – životopisný film
 Richard Wilde (1945–2019) – britský běžec dlouhých tratí
 Stuart Wilde (1946–2013) – britský spisovatel směru New Age